III. Richárd (1452–1485) angol király
Művek
 III. Richárd, Shakespeare drámája (1592), III. Richárd királyról
 III. Richárd (1955) angol film, főszerepben Laurence Olivier
 III. Richárd (1973) magyar film, főszerepben Haumann Péter
 III. Richárd (1995) angol film, főszerepben Ian McKellen
 III. Richárd (2007) amerikai film, főszerepben Scott M. Anderson (és David Carradine)
 III. Richárd (2016) angol film, főszerepben Benedict Cumberbatch, Judi Dench